

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bartf“ beginnt.

Bartf 



Bartfa 
 Bártfai, Krisztián (* 1974), ungarischer Kanute

Bartfe 
 Bartfeld, Claudia, deutsche Schauspielerin und Kinderdarstellerin
 Bartfeld-Feller, Margit (1923–2019), israelische Schriftstellerin